Santa Apollonia ima više značenja:
 Santa Apollonia, Torino
 Santa Apollonia, Vicenza